Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1884 war ein Tenniswettbewerb in London.

Im ersten Herrendoppelwettbewerb des Turniers von Wimbledon siegten die Brüder Ernest und William Renshaw.

All-Comers-Wettbewerb

Quellen 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 165.
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8.

Herrendoppel
1884